Cery peut faire référence à :
 Hôpital psychiatrique de Cery, dans la région de Lausanne (Suisse)
 Club d'échecs la Roche sur Yon, voir Sport à La Roche-sur-Yon

Patronyme 
 Renzo de Céry (aussi parfois nommé Ceri ou Cery), voir Forêt du Massacre
 Jean-François Céry, voir Mulot & Petitjean
 Loïc Céry, voir Saint-John Perse
 Yveline Céry, voir Adieu Philippine
 Éveline Céry, voir Le Gendarme de Saint-Tropez
 Denis Čery, footballeur slovaque

Voir aussi 
 La Mare à Céry, peinture de Camille Demesmay (Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon)